Приходьки () — село,
Деймановский сельский совет,
Пирятинский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323882602. Население по переписи 2001 года составляло 488 человек.

Географическое положение 
Село Приходьки находится на расстоянии в 5 км от сёл Харьковцы, Деймановка и Яцины.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
К селу примыкает лесной массив урочище Богданова Долина.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 В 1775 году жители села Приходьки жаловались на священника Покровской церкви.
 Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов как Приходюн
 Покровская церковь этого села известна с 1732 года

Известные уроженцы 
 Кость Герасименко (1907—1942) — украинский советский поэт и драматург.

Экономика 
 ЧП «Приходьковское».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.

Примечания